De Scansoriopterygidae zijn een groep theropode dinosauriërs.

Een familie Scansoriopterygidae werd in 2002 benoemd door Czerkas en Yuan om Scansoriopteryx heilmanni een plaats te geven. Deze soort vormde daarmee de enige bekende scansoriopterygide en het begrip werd daarom algemeen als overbodig beschouwd. Er was ook geen definitie gegeven als klade. Later werd het wel gebruikelijk om Epidendrosaurus als een scansoriopterygide aan te duiden — het is echter de vraag of het hier niet om dezelfde soort gaat. In 2008 werd Epidexipteryx benoemd als lid van de groep. Zhang gaf daarbij als eerste een kladedefinitie van de Scansoriopterygidae: de groep bestaande uit de laatste gemeenschappelijke voorouder van Epidendrosaurus en Epidexipteryx en al zijn afstammelingen. Daarbij werd door Zhang het volgende cladogram gegeven:

 

De groep bestaat voor zover bekend uit kleine vormen uit Azië, die in het late Jura of vroege Krijt leefden en zelf Avialae zijn of nauw verwant aan die klade. Czerkas dacht dat het boombewoners waren die minstens in staat waren tot een glijvlucht of een door vleugels verlengde sprong van tak tot tak; de beschrijvers van Epidexipteryx menen echter dat die soort, misschien afgeleid, een bodembewoner was.

Literatuur
Czerkas, S.A. en Yuan, C., 2002, "An arboreal maniraptoran from northeast China", Pp. 63-95 in Czerkas, S.J. (Ed.), Feathered Dinosaurs and the Origin of Flight, The Dinosaur Museum Journal 1

Maniraptora